Estación Congreso puede referirse a dos estaciones del subte de Buenos Aires:
 la estación Congreso, situada en las cercanías del Congreso de la Nación Argentina; o 
 la estación Congreso de Tucumán, en el barrio de Belgrano.